A 21 143-as számú mellékút egy valamivel kevesebb, mint négy kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Nógrád megyében, a Cserhát és a Mátra határvidékén. Mátraverebély egyik belső útja.

Nyomvonala 

A 21-es főút 39+200-as kilométerszelvényénél lévő csomópontban ágazik ki észak-északnyugat felé, Mátraverebély külterületén; átellenben ugyanott ágazik ki dél-délkeleti irányban a 24 304-es út is Mátraverebély megállóhely felé. Nagyjából 400 méter megtétele után találkozik a 21 167-es úttal, onnantól annak addigi irányát követve halad tovább, északkelet felé. Kiágazik belőle 1,8 kilométer megtétele után a 21 142-es, a 2+400-as kilométerszelvénye környékén pedig délkelet felé a 21 168-as út. Előbbi a szentkúti kegyhely parkolójáig vezet, utóbbi pedig eredetileg a 21 143-as részét képezte a 21-es négysávosításáig, azóta viszont e szakasz zsákutca lett és új számot kapott. Ezután északabbi irányba fordul és egy kereszteződésnél ér véget, néhány méterre Mátraverebély és Bátonyterenye határától. A kereszteződésben nyugat-északnyugati irányban kiágazik a 21 141-es út, az eddigi 21 143-as út egyenes folytatásában továbbhaladó szakasz pedig innentől a 21 166-os számozást viseli, amely a 23-as főút kiágazásával szemközt ér véget.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 3,867 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

21143
Mátraverebély